Peter Mueller může být:
 Peter Mueller (lední hokejista) (* 1988) – americký lední hokejista
 Peter Mueller (rychlobruslař) (* 1954) – americký rychlobruslař